Murban ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Murban (1911–1971), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Maria Murban (1899–1984), Wiener Bezirkspolitikerin (SPÖ)